Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки Саня Мирза и Мартина Хингис защищали свой титул, однако во втором раунде проиграли Маргарите Гаспарян и Монике Никулеску.

Посев 

  Саня Мирза /  Мартина Хингис (Второй раунд)
  Чжань Хаоцин / Чжань Юнжань (Первый раунд)
 ' Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Титул)
  Тимея Бабош /  Ярослава Шведова (Финал)

<li>  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Четвертьфинал)
<li>  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Первый раунд)
<li>  Андрея Клепач /  Катарина Среботник (Первый раунд)
<li>  Сюй Ифань /  Чжэн Сайсай (Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Открытый чемпионат Майами по теннису 2016